Il doppio del torneo di tennis Tiburon Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori André Sá e Bruno Soares che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Robert Kendrick 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 André Sá /  Bruno Soares (Campioni)
 Brandon Coupe /  Robert Kendrick (finale)

 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (semifinali)
 Brian Baker /  K. J. Hippensteel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tiburon Challenger 2004